Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 10A dans le monde.

 Route 10A au Manitoba, Canada
 Route nationale 10a, en France

Voir aussi